Das Masters Series Madrid 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Oktober 2004 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Der Vorjahressieger Juan Carlos Ferrero verlor dieses Jahr in der zweiten Runde. Im diesjährigen Finale besiegte der Setzlistendritte Marat Safin den an vier gesetzten Argentinier David Nalbandian mit 6:2, 6:4, 6:3. Er gewann seinen 13. Titel seiner Karriere. Im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor wie schon 2002 erfolgreich. Die Vorjahressieger Mahesh Bhupathi und Maks Mirny schieden dieses Jahr im Halbfinale aus. Knowles/Nestor besiegte im Finale die Brüder Bob und Mike Bryan mit 6:3, 6:4. Knowles gewann damit seinen 35. und Nestor seinen 37. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.178.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.425.500 Euro. Das Finale wurde im Best-of-Five-Format gespielt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 20 kB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Madrid